Le Centrale-Laitière Association Sportive (en ), plus couramment abrégé en Centrale-Laitière AS est plus connu sous Olympique Casablanca, est un ancien club marocain basé dans la ville de Casablanca, fondé en 1904.

Histoire 
Le Centrale-Laitière Association Sportive, plus connue sous son ancien nom Club Olympique de Casablanca (COC) qui était fondé à Casablanca le .

En football, le club parvient à gagner le Championnat du Maroc ( Division Amateurs) en 1937, le Championnat du Maroc (Division Pré-honneur) en 1938, 1940 et 1943 et le Championnat du Maroc (Division Honneur) en 1994, ainsi qu'une Coupe du Maroc en 1983, et revient parmi l'élite en première division marocaine en 1987, sans oublier les trois titres consécutives de la Coupe des vainqueurs de l'UAFA.

Quelques dates historiques 
 1904 : Fondation du club
 1937 :  sacre du Championnat du Maroc (Division Amateur1)
 1938 :  sacre du Championnat du Maroc (Division Pré-honneur)
 1944 :  sacre du Championnat d'Afrique du Nord de rugby
 1983 :  sacre de la Coupe du Trône
 1987 : Le retour de l'équipe de football à la division d'élite
 1991 :  sacre international Coupe des Coupes Arabe
 1994 :  sacre de la Championnat du Maroc (Division honneur)
 1995 : Fusion avec Raja de Casablanca

Palmarès

Football

Rugby 
 Championnat du Maroc (2)
 Champion : 1944, 1946

 Championnat d'Afrique du Nord (2)
 Champion : 1944, 1946

Personnalités du club

Entraîneurs 
  Sidine Belkher (1978-1988)
  René Taelman (1988-1992)
  Ilie Balaci (1992–1994)
  Silviu Lung (1994–1995)

Logos du club

Notes et références 

Club de football à Casablanca
Club de football disparu au Maroc
Club de football fondé en 1904
Club de football disparu en 1995